Појам Изабела Валоа може да се односи на:

 Изабела од Валоа, енглеска краљица, односно супруга краља Ричарда II Плантагенета
 Изабела Валоа (1313—1388)
 Изабела Валоа (1348—1372)
 Изабела Валоа, војвоткиња Бурбона
 Елизабета (Изабела) Валоа, шпанска краљица